Pilot Mound Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pilot Mound Township (Iowa)
 Pilot Mound Township (Minnesota)
 Pilot Mound Township (North Dakota)